У́лица Ма́ршала Ко́нева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь Ивана Степановича Конева.

Россия 
 Улица Маршала Конева — улица в Белгороде.
 Улица Конева — улица в Вологде.
 Улица Маршала Конева — улица в Иркутске.
 Улица Маршала Конева — улица в Москве.
 Улица Маршала Конева — улица в Твери.

Украина 
 Улица Маршала Конева — улица в Днепре.
 Улица Маршала Конева — улица в Киеве.
 Улица Маршала Конева — улица в Харькове.

Чехия 
 Улица Коневова — улица в Праге.

Маршала Конева